Арзиа́ни — грузинская фамилия.
 Арзиани, Георгий Константинович — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Арзиани, Зураби Малхазович (род. 1987) — грузинский и российский футболист.
 Арзиани, Малхаз Отарович (род. 1964) — советский и грузинский футболист.
 Примечания